Constant Guillois (1833-1910), prélat français ;
 Franck Guillois, musicien et humoriste français ;
 Louis Guillois (1872-1952), médecin français, sénateur, député ;
 Mina Guillois, humoriste française ;
 Philippe Guillois, député français en 1791-1793 ;
 Pierre Guillois, acteur, dramaturge et metteur en scène français.